Анатолий Климов:
* Климов, Анатолий Андреевич (1921—1998) — советский конструктор оружия.
 Климов, Анатолий Николаевич (1920—2011) — советский и российский биохимик, академик РАМН.
 Климов, Анатолий Яковлевич (1898—1970) — советский дипломат и разведчик.